Zu den Strecken des Fahrplanfelds 138 (Brig–Visp) siehe:

 Simplonstrecke (Brig–Visp)
 Brig-Visp-Zermatt-Bahn (Brig–Visp)

100…